Complicity peut se référer à :
 Complicity, film italien d'Antonio D'Agostino (1995)
 , film britannique de Gavin Millar (2000)